Krauss kan som auktorsförkortning betyda:

 Christian Ferdinand Friedrich von Krauss
 Hermann August Krauss
 Johan Carl Krauss

Robotskapade auktorsförkortningar